Shamrock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Shamrock Township (Minnesota)
 Shamrock Township (Missouri)
 Shamrock Township (Nebraska)